Tallis kan avse:

 Tallis – en judisk bönesjal, se tallit
 Thomas Tallis (1505–1585), en engelsk kompositör och kyrkomusiker
 Tallis – smeknamn för stadsdelen Tallkrogen

Se även
Thalys